Пайлья́ко () — город  в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 9973 человека (2002).   Город  и коммуна входит в состав провинции Вальдивия и области Лос-Риос.

Территория коммуны —  896 км². Численность населения — 19.812  жителей (2007). Плотность населения — 22,11 чел./км².

Расположение 
Город  расположен в 40 км на юго-восток от административного центра области города Вальдивия.

Коммуна граничит:
на севере — c коммуной Лос-Лагос
на востоке — с коммуной Футроно
на юге — c коммуной Ла-Уньон
на западе — c коммуной Корраль
на северо-западе — c коммуной Вальдивия

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики,  население коммуны составляет 19.812  человек, из которых 9.919  мужчин и 9.893  женщины.

Население коммуны составляет 5,3 % от общей численности населения области Лос-Риос. 49,18 %  относится к сельскому населению и 50,82 % — городское население.

Ссылки 
Официальный сайт коммуны

Коммуны Чили
Города Чили